Адольф Кіфер — американський плавець.
 Ніколас Кіфер — німецький тенісист.
 Ансельм Кіфер‎ — німецький художник.